Агломерации Великобритании () — компактные скопления населённых пунктов в Великобритании (см. Городская агломерация).

Крупнейшие агломерации 
В приведенном ниже списке показаны крупнейшие агломерации Соединенного Королевства, согласно определению Национальной статистической службы (ONS).

Примечания

Комментарии

Источники

Ссылки 
 Центральный офис статистики

География Англии